Дарра — фамилия и имя:

Носители фамилии
 Дарра, Джек (1890—1924) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Оттава Сенаторз».
 Дарра, Эллисон (род. 1973) — американская кёрлингистка.
 Дарра, Энн (1819—1881) — американская художница.

 Ленихан, Дарра (род. 1994) — ирландский футболист.

См. также 
 Даррак
 Дарраги
 Дарранс